Tutjenitsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tutjenitsa (vattendrag), Pleven, 
 Tutjenitsa (distrikt), Pleven, Obsjtina Pleven, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar